Mörtel bezeichnet:
 ein Baumaterial, siehe Mörtel

Mörtel ist der Familienname folgender Personen:
 Rainer Mörtel, deutscher Koch
 Verena Mörtel (* 1980), deutsche Schauspielerin

Mörtel ist der Spitzname von
 Richard Lugner, österreichischer Bauunternehmer